Triatlon is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking. Een olympische triatlon bestaat uit 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen mochten 55 deelnemers van start gaan.

Kwalificatie 
De acht beste landen op de wereldranglijst mochten drie atleten afvaardigen, de andere landen twee. Op diverse wedstrijden konden startplaatsen worden gewonnen en er was een olympische kwalificatielijst die rekening hield met prestaties tussen juni 2006 en juni 2008. Gastland China had automatisch recht op één deelnemer bij de mannen en bij de vrouwen. Er werden ook twee wildcards uitgedeeld.

Programma

Medailles

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

 Niemand kreeg nummer 13.
 LAP - Ingehaald door de nummer één op het fietsparcours.
 DNF - Niet gefinisht.

Medaillespiegel

Externe links 
  Uitslag mannen
  Uitslag vrouwen

Triatlon
2008
OS 2008